NGC 7772 (другое обозначение — OCL 230) — рассеянное скопление в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7772
Пегас (созвездие)
Рассеянные скопления